Шотландский Первый Дивизион 1903/1904 () — 14-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 15 августа 1903 года и закончился 30 апреля 1904 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1903/1904
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1903 году
Спорт в Шотландии в 1904 году